Сиваи (ранее Старые Сиваи) — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России. Входит в состав Городищенского сельского поселения. Население — 18 жителей (2010 год).

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

География 
Расположена в юго-западной части области в 15 км к юго-западу от Хиславичей. 

Западнее находилась деревня Новые Сиваи, ныне упразднённая.

В полутора верстах юго-западнее находилась деревня Петушки, ныне исчезнувшая.

Транспорт 
В 43 км западнее Сиваи проходит автодорога  Орёл — Витебск. В 43 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Крапивенская на линии Смоленск — Рославль.

Примечания 

Населённые пункты Хиславичского района